Macri steht für:

 Titularbistum Macri, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirchen

Macri oder Macrì ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Macri (* 1981), deutsche Slam-Poetry-Künstlerin
 Dumitru Macri (* 1931), rumänischer Fußballspieler
 Federica Macrì (* 1990), italienische Geräteturnerin 
 Francisco Macri (* 1930), argentinischer Unternehmer mit italienischen Wurzeln
 Giuseppina Macrì (* 1974), italienische Judoka
 Mauricio Macri (* 1959), argentinischer Politiker und Staatspräsident 2015–2019